E69 peut faire référence à:
 Ligne d'autobus E69 du TEC Namur-Luxembourg ;
 Route européenne 69 reliant Cap Nord à Olderfjord en Norvège.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres